Bei den ITA National Intercollegiate Indoor Championships wurden 2006 die Hallenmeister im US-amerikanischen College Tennis ermittelt. Eine der vier Konkurrenzen war das Herreneinzel. Gespielt wurde vom 2. bis zum 5. November auf dem Gelände des The Racquet Club of Columbus in Columbus, Ohio.  Als Sieger ging der Deutsche Benjamin Kohllöffel von der University of California, Los Angeles hervor.

Hauptrunde

Setzliste

Turnierplan

Nebenrunde

Setzliste

Turnierplan

Weblinks 
 Spielplan auf collegetennisonline.com (englisch)

College-Tennis-Saison 2006/07
Tennisturnier 2006
Tennisturnier in Columbus (Ohio)
2006 Herreneinzel
Herrentennisturnier